

Economia 
Leva – termine economico che indica il moltiplicatore di un'opzione o di un warrant
Leva operativa – indicatore della gestione dell'impresa

Fisica 
Leva – macchina semplice della fisica
Leva – comando per l'azionamento del freno, frizione, del cambio e di molti altri sistemi
Ritardo a leva – meccanismo delle armi da fuoco
Regola della leva – regola per conoscere il peso di un elemento nelle varie condizioni

Zoologia 
Leva – genere di insetti ortotteri della famiglia Acrididae

Altro 
Leva – album di debutto di Elisa Lindström come solista, uscito nel 2014
Leva – plurale di lev, la moneta bulgara
Leva – sinonimo di servizio militare

Pagine correlate 
 Levà

Altri progetti